Frika steht für:
 Frigg, germanische Göttin 
 Frigga (Gericht), ein Gericht der österreichisch-slowenischen Küche

Siehe auch:
 Fricka
 Frigga
 Frigg